Юбенк () — фамилия:

Известные носители:
 Юбенк, Крис (род. 1966) — британский профессиональный боксёр.
 Юбенк, Крис (младший) (род. 1989) — британский профессиональный боксёр, сын Криса Юбенка.

Другое 
 Юбенк (Кентукки) — небольшой город в штате Кентукки на востоке США.
 Больф Юбенк — персонаж в романе «Атлант расправил плечи».
 Джед Юбенк — персонаж в фильме «Человек из стали».